Walto ist der Name folgender Personen:

 eine Variante des Vornamens Walter, siehe Walter (Vorname) – dort auch zu Namensträgern

 Waldo von Reichenau (auch: Walto; * um 740, † 814), Abt und Bischof
 Waldo von Chur (auch: Walto; † 949), Bischof von Chur und Abt von Pfäfers und Disentis
 Walto von Wessobrunn (auch: Balto oder Waltho; * um 1090, † 1156 oder 1157), deutscher Abt

Walṭo steht für:

 Walṭo oder Tell Nasri, Ortschaft in Syrien
 Walṭwaye, Stamm der oberen Tiyari (Assyrer von Hakkâri)

Siehe auch:
 Waldo